

Toponyme 

en France
 Amby, une rivière prenant sa source sur la commune d'Optevoz en Isère et se jetant dans le Rhône sur la commune de Hières-sur-Amby ;
 Hières-sur-Amby, une commune française située dans le département de l'Isère ;

aux Pays-Bas
 Amby, une ancienne commune qui a été scindée entre Maastricht et Meerssen en 1970 ;
 Amby, le quartier de Maastricht résultant du redécoupage de 1970.

Prénom 
Amby est aussi un prénom.